Изенгьен — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Изенгьен, Бальтазар-Филипп де Ганд-Вилен (1616—1680) — государственный и военный деятель Испанской империи.
 Изенгьен, Филипп-Ламораль де Ганд-Вилен (1587—1631) — государственный и военный деятель Испанских Нидерландов.